Trastorn d'horari, malaltia associada al canvi d'horari al viatjar
 Jet Lag (sèrie), sèrie de televisió de TV3
 Jet lag (pel·lícula), pel·lícula francesa de 2002 dirigida per Danièle Thompson i protagonitzada per Juliette Binoche i Jean Reno